Pražák bzw. Prazak ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Pražák (1880–1956), tschechischer Philologe und Literaturhistoriker
 Alois von Pražák (1820–1901), österreichischer Justizminister
 Josef Prokop Pražák (1870–1904), tschechischer Ornithologe
 Robert Pražák (1892–1966), tschechoslowakischer Turner
 Thomas Prazak (* 1980), österreichischer Schauspieler